St. Joseph’s Chapel ist der Name folgender Kirchen:

 St. Joseph’s Chapel (New York)

im NRHP gelistete Objekte:
 St. Joseph’s Chapel (Minto, North Dakota), NRHP-ID 94000556
 St. Joseph’s Chapel (Eau Claire, Wisconsin), NRHP-ID 87002436